Tapio Wirkkala (1915-1985) –  designer e scultore finlandese
 Teemu Wirkkala (1984) – giavellottista finlandese